Glory Glory Man United — популярна пісня фанатів футбольного клубу «Манчестер Юнайтед». Виконується за мотивом відомої пісні The Battle Hymn of the Republic. Текст був запозичений з пісні Glory Glory Tottenham Hotspur, яку фанати «Тоттенгем Готспур» співають з 1960-х років. Виконується кожен раз перед початком матчів на стадіоні «Олд Траффорд». Пісня є неофіційним гімном клубу, а фраза Glory Glory Man United (повна чи у вигляді хэштега #ggmu в соцмережах) активно використовують журналісти, фани та гравці в якості підтримки клубу..

Історія 

Фанати «Манчестер Юнайтед» співають цю пісню з 1980-х років. В 1990-ті стала популярною серед фанатів команд-конкурентів «Юнайтед», які міняли слова пісні на Who The Fuck Are Man United. З того часу фанати «Юнайтед» стали використовувати змінений текст пісні як іронічний жест, зазвичай після голу, забитого команді-конкуренту чи просто в будь-який час, коли команда виграє.

Після підписання контракту з чилійцем Алексісом Санчесом клуб випустив відеоролик, в якому Санчес на піаніно грає мелодію Glory Glory Man United. Менш ніж за два дні відео з мелодією набрало більш ніж 19 мільйонів переглядів в соцмережах.

Журнал 

Офіційний журнал з клубними постерами також деякий час називався Glory Glory Man United. Журнал традиційно орієнтувався на дітей (середній вік читачів складав 13 років і 2 місяці), в противагу офіційному журналу, Manchester United (тепер він носить назву Inside United), який орієнтується на дорослих у віці від 16 років. Перший випуск журналу вийшов у 1994 році. Журнал виходив раз в місяць, а в рік було 13 випусків.

Текст

Примітки 

Манчестер Юнайтед
Футбольні пісні та приспівки

Посилання
 https://www.lyrics.com/sublyric/3626 
 https://www.manutd.com 
 https://www.lyrics.com/lyric/4330631